Skupina H Mistrovství světa ve fotbale 2010 byla jednou z osmi základních skupin tohoto šampionátu. Nalosovány do ní byly celky Španělska, Švýcarska, Hondurasu a Chile.

Zápasy

Honduras vs. Chile

Španělsko vs. Švýcarsko

Chile vs. Švýcarsko

Španělsko vs. Honduras

Chile vs. Španělsko

Švýcarsko vs. Honduras

Tabulka

Křížová tabulka 

Mistrovství světa ve fotbale 2010